Tasersuaq Alleq bezeichnet:
 Tasersuaq Alleq (See, Ilulissat, nördlich), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tasersuaq Alleq (See, Ilulissat, südlich), See im Distrikt Ilulissat, Grönland